En Pologne, Sady peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sady, village du powiat de Poznań
 Sady, village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Mazovie
 Sady, village du powiat de Płock
 Sady, village du powiat de Przysucha 
 Sady, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 

dans d'autres voïvodies
 Sady, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Sady, village de la voïvodie de Łódź
 Sady, village de la voïvodie de Lublin
 Sady, village de la voïvodie d'Opole
 Sady, village de la voïvodie de Podlachie
 Sady, village du powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie